San Juan Mixtepec ist der Name folgender Orte im Mexiko:

 San Juan Mixtepec (Distrito 08), in der Región Mixteca, Bundesstaat Oaxaca
 San Juan Mixtepec (Distrito 26), in der Región Sierra Sur, Bundesstaat Oaxaca

Siehe auch:
 Municipio San Juan Mixtepec